Strange Stories – film del 1953 diretto da Don Chaffey, John Guillermin
Strange Stories – serie televisiva del 1956 
Strane storie (Strange Stories) – film del 1956 diretto da Sandro Baldoni